Lincoln Center puede referirse a:

Toponimia

en Estados Unidos 
 Lincoln Center (Denver)
 Lincoln Center (Kansas)
 Lincoln Center (Oregón)
 Lincoln Center (Nueva York)